Dori ima više značenja:
 Dori, Trento
 Dori, Vicenza